Big Girl – album di Candy Dulfer del 1995
 Big Girl (You Are Beautiful) – singolo di Mika del 2008, dall'album Life in Cartoon Motion
 Big Girl – romanzo di Danielle Steel del 2010